Igigi ist

 in der sumerisch-akkadischen Mythologie eine Gruppe von Göttern, siehe Igigu
 ein akkadischer König, siehe Igigi (König)